Il museo postale è museo specializzato nella raccolta, studio, conservazione ed esposizione di oggetti e documenti relativi alla storia dello sviluppo delle comunicazioni postali e telegrafiche.

Il museo postale generalmente espone collezioni di strutture postali, macchinari ed attrezzature postali e relative attività, oltre che di francobolli. Di solito, nei Musei postali nazionali è depositata la collezione statale di francobolli, la quale viene esposta in parte durante le mostre e fiere filateliche temporanee.

Spesso tali musei vengono chiamati anche musei della comunicazione, poiché le loro esposizioni, oltre alla storia della posta, presentano anche oggetti legati ad altri tipi di comunicazione, come telefax, telefoni, radio e televisioni e computer.

Storia
Dal 1870 iniziarono ad emergere alcuni Musei postali nazionali, per la raccolta e la valorizzazione dei francobolli emessi dallo Stato.

Il primo museo postale fu fondato nel 1872 a Berlino, in Germania, il quale a partire dal 1886 contiene la più grande collezione ed esposizione al mondo di francobolli. In seguito furono aperti musei simili in Bulgaria, Francia e Russia.

Africa

Egitto 
 The Post Museum, Il Cairo

Kenya 
 German Postal Museum, Lamu

Mauritius 
 National Postal Museum, Port Louis
Blue Penny Museum, Port Louis

Marocco 
 Morocco Postal Museum

Sudafrica 
 South African Post Office Museum

Americhe

Brasile 

 Former *Postal Museum and Telegraphic to *National Postal Museum

Canada 
 Canadian Postal Museum

Cuba 
 Cuban Postal Museum

Guatemala 
 Guatemalan Postal & Philatelic Museum

Perù
 Museo Nacional Postal y Filatélico, Casa de Correos y Telegrafos, Lima

Stati Uniti d'America 

 Smithsonian National Postal Museum
 US Postal Museum, Marshall, Michigan - secondo museo postale più grande degli USA
 The Delphos Museum of Postal History
 Florida Postal Museum

Asia

Arabia Saudita 
 The Postal Museum, Riad

Cina 
 China National Postal and Stamp Museum
 Shanghai Postal Museum

Corea del Nord

 Museo del francobollo coreano, Pyongyang

Corea del Sud 
 Postal Museum of Korea, Cheonan, Chungcheongnam-do
 Postal Memorial, Jongno-gu, Seul

Emirati Arabi Uniti 
 Emirates Postal Museum

Giappone 
 Postal Museum Japan (郵政博物館) Tokyo
 Missing Post Office (漂流郵便局) Kagawa

Indonesia 
 Indonesian Stamp Museum

Israele 
 Alexander Museum of Postal History & Philately

Malesia 

 Museo filatelico, Malacca

Singapore 
 Singapore Philatelic Museum

Sri Lanka 
 Postal museum, Colombo

Pakistan 
 Siddiqui Philatelic Museum, 22-J-Z Madina Town, Faisalabad

Taiwan 
 Chunghwa Postal Museum

Uzbekistan
 Aloqa Tarixi Muzeyi, Tashkent

Europa

Andorra 
 Museu Postal

Cipro 
 The Philatelic Centre and Postal Museum

Danimarca 
 Danish Post & Tele Museum, Copenaghen
 Post and Telegraph History Museum, Århus

Estonia

 Eesti Rahva Muuseumi Postimuuseum, Tartu

Finlandia 
 Postimuseo, Tampere

Francia 

 Musée de La Poste, Parigi

Germania 
 Archiv für Philatelie, Bonn
 Museum für Kommunikation, Berlino
 Museum für Kommunikation, Amburgo
 Museo postale della Renania, Erbes-Büdesheim
 Museum für Kommunikation, Francoforte

Grecia 
 Athens Postal & Philatelic Museum, Atene

Irlanda 
 An Post Museum, Dublino

Italia 

 Museo storico della comunicazione, Roma
 Museo postale e telegrafico della Mitteleuropa, Trieste
 Museo dei Tasso e della storia postale, Camerata Cornello (Bergamo)
 Museo internazionale dell'immagine postale, Belvedere Ostrense (Ancona)

Liechtenstein 
 Postmuseum des Fürstentums Liechtenstein, Vaduz

Lussemburgo 
 Museo postale del Lussemburgo, Lussemburgo (città)

Malta 
 Malta Postal Museum, La Valletta

Monaco 
 Musée des Timbres et des Monnaies de Monaco, Fontvieille

Paesi Bassi 
 Museum voor Communicatie, L'Aia

Regno Unito 
 Bath Postal Museum
 The British Postal Museum & Archive
 Colne Valley Postal Museum
 Isle of Wight Postal Museum
 Oakham Treasures, Gordano, Avon housing the former collection held at Inkpen Postal Museum

Repubblica ceca 
 Czech Post Museum

Russia 

 Museo centrale delle comunicazioni "A.S. Popov", San Pietroburgo

San Marino 
Museo postale e filatelico, Borgo Maggiore

Slovenia
 Muzej pošte in telekomunikacij, Dobrova-Polhov Gradec

Svezia 
 Postmuseum, Stoccolma

Turchia 
 PTT Müzesi, Istanbul

Note

Voci correlate 
 Posta

Altri progetti

Storia della posta